W pierwszej rundzie Mistrzostwa Europy 2007 16 reprezentacji podzielonych zostało na 4 grupy. W grupie B znalazły się następujące drużyny:
 
 
 
 

Awans do drugiej uzyskały reprezentacje Rosji, Belgii oraz Polski.

Tabela 

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zw. - sety wygrane, por. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Belgia – Rosja 
Czwartek, 6 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 7 600

 I sędzia: Vladimir Cuk (Serbia)
 II sędzia: Peter Bajci (Słowacja)
 Czas trwania meczu: 79 minut

Polska – Belgia 
Piątek, 7 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 1 250

 I sędzia: Mario Bernaola (Hiszpania)
 II sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 Czas trwania meczu: 109 minut

Rosja – Turcja 
Piątek, 7 września 2007
20:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 8 400

 I sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 II sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 Czas trwania meczu: 79 minut

Turcja – Polska 
Sobota, 8 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 2 900

 I sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 II sędzia: Vladimir Cuk (Serbia)
 Czas trwania meczu: 97 minut

Turcja – Belgia 
Niedziela, 9 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 650

 I sędzia: Mario Bernaola (Hiszpania)
 II sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 122 minuty

Rosja – Polska 
Niedziela, 9 września 2007
20:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 9 400

 I sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 II sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 Czas trwania meczu: 81 minut

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007